Того року турнір проводився вперше.

Аліса Клейбанова виграла титул, перемігши у фіналі Олену Дементьєву з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Чжан Шуай

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Malaysian Open, одиночний розряд
2010